Sosnowica heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Sosnowica (Mszczonów), Dorf im Powiat Żyrardowski der Wojewodschaft Masowien, siehe Gmina Mszczonów
 Sosnowica (Powiat Parczewski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Parczewski der Wojewodschaft Lublin, siehe Gmina Sosnowica
 Sosnowica (Zwoleń), Dorf im Powiat Zwoleński der Wojewodschaft Masowien, siehe Gmina Zwoleń